Verrucosa är ett släkte av spindlar. Verrucosa ingår i familjen hjulspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hjulspindlar
Verrucosa